Устойчивост (или стабилност) е свойството на дадена система да запазва основните си характеристики при относително малка промяна на даден параметър. Сред значенията на понятието са:

 Икономика, социология, политика
 Икономическа стабилност
 Обществена стабилност

 В математиката
 Числена устойчивост
 Структурна устойчивост
 Устойчивост по Ляпунов

 В механиката
 Устойчивост на равновесието

 Екология, метеорология
 Атмосферна устойчивост (въздушна устойчивост)
 Екологична устойчивост

 В програмирането
 Модел на стабилност, част от ООП